Xirovrysi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Xiróvrysi, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 
 Ksyróvrisi, ort, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 

Robotskapade Greklandförgreningar